Bonosus  ist der Name von

 Bonosus († 281), römischer Usurpator, siehe Bonosus (Usurpator)
 Bonosus († 308 oder 363), spätantiker Märtyrer, siehe Bonosus und Maximianus
 Flavius Iulius Sallustius Bonosus, römischer Konsul des Jahres 344, siehe Sallustius Bonosus
 Bonosus († um 373), Bischof von Trier, siehe Bonosus von Trier